Polska
 Haliczany – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Kamień.

Ukraina
 Haliczany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim.
 Haliczany – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie hоrochowskim.